Фермер:

 Фермер — крестьянин-предприниматель, который владеет землёй или арендует её, и занимается на ней сельским хозяйством.
 Фермер Джайлс из Хэма — юмористическая сказка Джона Р. Р. Толкина

См. также 
 Фармер